Норвежский легион, Батальон «Норвежский добровольческий легион» или Добровольческий легион СС «Норвегия» (, ) — норвежское добровольческое воинское формирование, участвовавшее во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии.

Создано в 1941 году после оккупации Норвегии немецкими войсками.

История 
Норвежских добровольцев для отправки на Восточный фронт стали набирать уже в июне 1941 года. В крупных норвежских городах были открыты вербовочные пункты, и к концу июля первые 300 добровольцев отправились в Германию. По прибытии в Киль их направили в учебный центр Фаллингбостель, где 1 августа 1941 года был официально создан добровольческий легион «Норвегия».

В середине августа в Фаллингбостель прибыли ещё 700 норвежских добровольцев, а также 62 добровольца из норвежской общины в Берлине.

С зимы 1942 по весну 1943 года легион находился на Ленинградском фронте, где он был введён в состав 2-й пехотной бригады СС. К моменту его прибытия под Ленинград линия фронта уже пять месяцев была стабильной, поэтому в период своего нахождения на фронте норвежские легионеры вели позиционную войну.

8 октября 1942 года на фронт прибыла 1-я полицейская рота, состоявшая из 160 человек. Она заняла позиции к югу от Пулковской обсерватории. Рота действовала в составе легиона, который в это время находился на северном участке фронта, где участвовала в оборонительных боях у Красного Села, Константиновки, Урицка и Красного Бора.

Часть 14-й роты легиона часто перебрасывались на другие участки фронта. В январе 1943 года советские войска прорвали блокаду Ленинграда, образовав узкий коридор в 8 — 11 км. В связи с этим 21 января один взвод 14-й роты был снят с позиций и направлен в район станции Мга, где до конца февраля был задействован в сдерживании атак советских частей.
 
В конце февраля 1943 года норвежские легионеры были направлены в учебный лагерь Графенвёр в южной Германии, откуда те из них, кто не желал более продлевать контракт, вернулись в Норвегию. Личный состав, желавший продолжить службу в СС, был переведён в дивизию «Нордланд».

Всего через легион прошло около 1 950 человек, из которых 175 погибли.

Состав 
 немецкий штаб по снабжению, который состоит из 10 человек
 1-я рота
 2-я рота
 3-я рота
 4-я рота
 5-я рота
 14-я противотанковая рота
 1-я полицейская рота

В батальоне среди военнослужащих имелись немецкие «советники». В каждой роте имелось по одному такому «советнику». В большинстве эти «советники» находились в чине лейтенанта.

В составе 
Был в составе пехотного полка, дивизии.

Командиры 
 Йёрген Бакке (с августа 1941), легион-штурмбаннфюрер
 Финн Ханнибал Хельструп (с 21 сентября 1941), легион-штурмбаннфюрер
 Артур Квист (осень 1941 — 20 мая 1943), легион-штурмбаннфюрер (затем оберштурмбанфюрер)

Примечания

Литература 
 Протокол опроса военнопленного ефрейтора 2-го отделения, 2-го взвода, 4-й пулемётной роты батальона «Норвежского добровольческого легиона» Ентведта Киель, Опрос произведен 16 апреля 1942 года.
 Что осталось от норвежского «легиона» // "Красная звезда", № 123 от 28 мая 1942 года
 Крестовый поход на Россию. — : Яуза, 2005.

Ссылки 
 «For femti år siden», Folk og Land, № 7, 1993. (норв.)
 Den norske Legion (норв.) 
 Den norske legion (норв.)
 Den Norske Legion / Frw. Legion Norwegen «Hjelp broderfolket i Finland!» (норв.)

Войска СС
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Норвежский коллаборационизм